Marillac ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles de Marillac (* um 1510; † 1560), französischer Kleriker, Politiker und Diplomat
 Jean-Louis de Marillac († 1632), französischer Heerführer und Staatsmann
 Luise von Marillac (1591–1660), Gründerin der Vinzentinerinnen („Töchter der christlichen Liebe“)
 Michel de Marillac (1560–1632), französischer Staatsmann im Frankreich des Ancien Régime

Siehe auch:
 Mariac